Salado blanco, como nombre vulgar,  puede referirse a las siguientes plantas:

 Aizoon hispanicum. 
 Atriplex halimus.
 Schizogyne sericea.